Лигонир има више значења:
 Лигонир (Индијана)
 Лигонир (Пенсилванија)